Polignac est un nom de lieu et le nom d'une ancienne famille française, la maison de Polignac, éteinte en 1385, dont le nom a été repris par la branche aînée de la Maison de Chalencon qui s'est appelée de Chalencon de Polignac.

Patronyme 
 Héracle II de Polignac (1075-1098), militaire français
 Ponce de Polignac abbé de Clairvaux de 1165 à 1170
 Louise de Polignac (s)
 Melchior de Polignac (1661-1741), prélat, diplomate et poète
 Louis Melchior Héraclès de Polignac (1717-1792) Colonel du  Régiment Dauphin étranger de cavalerie 
 Camille de Polignac (1745-1821), évêque de Meaux
 Jules de Polignac (1746-1817), duc et capitaine du Régiment de Royal-Dragons,  Duc de Polignac
 Gabrielle de Polignac (née Yolande Martine Gabrielle de Polastron) (1749-1793), comtesse puis duchesse de Polignac, femme du précédent
 Aglaé de Polignac (1768-1803), fille de la précédente
 Jules de Polignac (Jules Auguste Armand Marie) (1780-1847), homme politique, ministre de Charles X de France, fils des précédents
 Gouvernement Jules de Polignac
 Alphonse de Polignac (1826-1862), second fils du précédent, qui épouse en 1860 Jeanne Émilie Mirès, fille du banquier Jules Mirès (1809-1871)
 Melchior de Polignac (1781-1855), trisaïeul de Rainier III de Monaco
 Alphonse de Polignac (1817–1890), mathématicien, auteur de la Conjecture de Polignac
 Camille de Polignac (1832-1913), général sudiste pendant la guerre de Sécession.
 Edmond de Polignac (1834-1901), féru de musique, époux de Winnaretta Singer, dite la « Princesse de Polignac »
 Armande de Polignac (1876-1962), compositrice française
 Melchior de Polignac (1880-1950), président du conseil d'administration et administrateur délégué de la maison Pommery, membre du CIO, initiateur des Jeux olympiques d'hiver
 François de Polignac (1887-1981), agriculteur et homme politique français
 Pierre de Polignac (1895-1964), père de Rainier III de Monaco
 Melchior Louis Marie Dalmas, marquis de Polignac (dit Louis Dalmas) (1920-2014), militant trotskiste et résistant durant la Seconde Guerre mondiale
 Prince Edmond Jean Henri Marie de Polignac marié avec Ghislaine de Polignac (née Brinquant)
 Princesse de Polignac (1865-1943), épouse d'Edmond de Polignac, mécène parisienne de l'entre-deux-guerres

Toponyme 
 Polignac, commune française de la Charente-Maritime
 Château d'Écoyeux dit aussi Château de Polignac
 Polignac, commune française de la Haute-Loire
 Château de Polignac
 Légende du Temple d'Apollon à Polignac
 Château de Lavoûte-Polignac, à Lavoûte-sur-Loire, département de la Haute-Loire

Autres 
 Le Polignac est un jeu de cartes basé sur le principe des levées.
 Le ressort à la Polignac est un élément de suspension des véhicules hippomobiles, ressort courbe maintenu par un arc-boutant et préfigurant le ressort en C.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme